Die US Men’s Clay Court Championships 2015 waren ein Tennisturnier, welches vom 6. bis zum 12. April 2015 in Houston stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2015 und wurde auf Sandplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurde in Casablanca der Grand Prix Hassan II gespielt, welcher genau wie die US Men’s Clay Court Championships 2015 zur Kategorie ATP World Tour 250 zählte.

Titelverteidiger waren im Einzel Fernando Verdasco und im Doppel das Duo Bob Bryan und Mike Bryan.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 4. bis zum 6. April 2015 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage

ATP World Tour 2015
Tennisturnier in Houston